Blake og Mortimer (fransk: Blake et Mortimer) er en tegneserie oprindelig skrevet og tegnet af belgieren Edgar P. Jacobs, der døde mens han arbejdede på album nr. 12.

Oversigt 
På dansk er Blake og Mortimer udgivet i forskellige serier med som regel anden nummerering end den originale. De første tre i Blake og Mortimers klassiske eventyr fra Carlsen og i Faraos klassikere fra Faraos Cigarer; de er markeret K1-K3 i oversigten. Dernæst 9 album i serien Blake og Mortimer, markeret 1-9 i oversigten. Så fulgte 6 album med serietitlen Blake og Mortimers nye eventyr, markeret N1-N6. Og siden album 19 har serietitlen igen været Blake og Mortimer, og nu uden nummer.

Forlaget Cobolt har planer om at udgive Jacobs' historier i samlebind.

Kilder 

Tegneserier fra Belgien